Zig i Sharko (ang. Zig and Sharko, 2010–2011) – francuski serial animowany stworzony przez wytwórnię Xilam (znanego m.in. z Głupków z kosmosu oraz Oggy’ego i karaluchów).

Światowa premiera serialu miała miejsce 21 grudnia 2010 roku na antenie Canal+. W Polsce premiera serialu odbyła się 1 listopada 2012 roku na kanale TeleTOON+. Od 31 stycznia 2014 roku serial jest emitowany w TV Puls 2 w paśmie Junior TV. Od listopada 2017 serial ten emitowany jest w stacji Disney XD (Polska).

Fabuła 
Zig to hiena, która mieszka na wulkanicznej wyspie. Pewnego dnia zauważa mieszkającą na pobliskiej wysepce syrenę imieniem Marina, gdzie staje się ona celem Ziga. Chroni ją rekin Sharko. Zig próbuje różnych sztuczek, aby dostać się do Mariny.

Spis odcinków

Bibliografia 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2010
Seriale telewizyjne zakończone w 2011
Filmy o syrenach
Filmy o rekinach